Schalkwijkerbrug (Haarlem)

 Schalkwijkerbrug (Haarlemmermeer)